Kostelů zasvěcených Stětí (Umučení) svatého Jana Křtitele je vícero:

Česko
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Cvrčovice) – Cvrčovice (Podolanka), okres Praha-východ
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Čestice) – Čestice (okres Strakonice)
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Čížkov) – Čížkov (okres Plzeň-jih)
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Dolní Chabry) – Praha-Dolní Chabry
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Hořelice) – Rudná (okres Praha-západ)
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Hospozín) – Hospozín, okres Kladno
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Hostivař) – Praha-Hostivař
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Hranice) – Hranice (okres Přerov)
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Kadaň) – Kadaň, okres Chomutov
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Kardašova Řečice) – Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Krpy) – Krpy, okres Mladá Boleslav
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Libčeves) – Libčeves, okres Louny
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Mikulov) – Mikulov
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Ořech) – Ořech (okres Praha-západ)
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Písečná) – Písečná (okres Jeseník)
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Rumburk) (pravoslavný) – Rumburk 
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Skramníky) – Skramníky, okres Kolín
 Kostel Umučení svatého Jana Křtitele (Solnice) – Solnice (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Starý Petřín) – Starý Petřín, okres Znojmo
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Těchlovice) – Těchlovice (okres Děčín)
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Týnec) – Týnec (okres Břeclav) 
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Týnec nad Labem) – Týnec nad Labem, okres Kolín
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Velká Bystřice) – Velká Bystřice, okres Olomouc
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Vliněves) – Vliněves, okres Mělník
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Vrbovec) – Vrbovec, okres Znojmo
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Vyšehrad) – Praha-Vyšehrad
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Žeravice) – Žeravice
 Kostel Umučení svatého Jana Křtitele (Záblatí) – Záblatí (okres Prachatice)
 Kostel Umučení svatého Jana Křtitele (Zátoň) – Zátoň (Větřní), okres Český Krumlov
 Kostel Umučení svatého Jana Křtitele (Žumberk) – Žumberk (Žár), okres České Budějovice

Související články 

 Kostel svatého Jana Křtitele
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele